Pablo Hanníbal Vela puede referirse a:

Pablo Hanníbal Vela Córdova, periodista deportivo ecuatoriano, más conocido como El Rey de la Cantera.
Pablo Hanníbal Vela Eguez, poeta ecuatoriano.